Ieperstraat (Brugge)
 Ieperstraat (Kortemark)